Gran Mogol – più grande dinastia imperiale durante la dominazione islamica in India
 Gran Mogol – diamante dal peso di 280 carati, di colore blu chiaro, scoperto in India nel XVII secolo
 Gran Mogol – personaggio dell'universo Disney, capo delle Giovani Marmotte
 Il Gran Mogol – concerto per flauto composto da Vivaldi nella prima metà del Settecento